Voici la liste des planètes mineures numérotées de 510001 à 511000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 510001 à 511000

510001-510100

510101-510200

510201-510300

510301-510400

510401-510500

510501-510600

510601-510700

510701-510800

510801-510900

510901-511000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000